13-й розыгрыш Кубка УССР состоялся с 6 июля по 3 августа 1952 года. Участие принимали 32 команды. Обладателем Кубка, во второй раз подряд, стал запорожский «Металлург»

Участники

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Кубок УССР на сайте kopanyi-myach.info
 Кубок УССР на сайте football.lg.ua
 Кубок УССР на сайте footballfacts.ru

Кубок УССР по футболу
Футбол в СССР в 1952 году
Спорт на Украине в 1952 году
Июль 1952 года
Август 1952 года